Thomas Thorpe (mort en 1461) est un homme d'État anglais.
  (vers 1569 – vers 1625) est un éditeur anglais.
 Tom Thorpe (né en 1993) est un footballeur anglais.